Raliul Dakar 2023 a fost cea de-a 45-a ediție a Raliului Dakar și s-a desfășura pentru a patra oară consecutiv în Arabia Saudită. Evenimentul, organizat de Amaury Sport Organisation (ASO), a avut loc între 31 decembrie 2022 și 15 ianuarie 2023. Pentru al doilea an consecutiv, evenimentul a fost, de asemenea, prima etapă a Campionatului Mondial de Raliuri-Raid.

Etape

Rezultate

Câștigătorii de etape

Rezultate etape

Motociclete

Quads

Mașini

Light Prototypes

SSVs

Camioane

Clasice

Referințe

Legături externe
 Site oficial

Raliul Dakar
Raliul Dakar
Raliul Dakar
Raliul Dakar
Raliul Dakar